Heinrich Köster oder Heinrich Koester ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Köster (1803–1884), deutscher Kaufmann und Reeder, siehe Köster-Stiftung #Stifter
 Heinrich Koester (Schriftsteller) (1807–1881), deutscher Lehrer und Schriftsteller 
 Heinrich Köster (Maler) (1878–1909), deutscher Maler 
 Heinrich Köster (1906/1907–1968), deutscher Ingenieur und Unternehmensgründer, siehe Köster (Unternehmen) #Geschichte
 Heinrich Köster (Ingenieur, 1952) (* 1952), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer 
 Heinrich Maria Köster (1911–1993), deutscher Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer 
 Heinrich Martin Köster (1929–2015), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer 
 Heinrich Martin Gottfried Köster (1734–1802), deutscher Historiker und Theologe 

Siehe auch:
 Heinz Köster